Il singolare del torneo di tennis USTA Clay Court Classic 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jared Palmer che ha battuto in finale Todd Martin 6-4, 7-6(5).

Teste di serie 

 Todd Martin (finale)
 MaliVai Washington (quarti di finale)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Richey Reneberg (quarti di finale)

 Mikael Pernfors (primo turno)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Jamie Morgan (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Clay Court Classic 1994
ATP Tour 1994